Плешкуца () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Плешкуца () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Плешкуца.
 Плешкуца () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.